Фри́дгант (вариант Фри́дант) — еврейская фамилия. Носители:

 Фридгант, Рефул Янкелевич (Юкелевич) (известный как Бершадский цадик, Рефул дер Эмесер, дер Бершадер; ок. 1751—1827) — хасидский цадик.
 Фридгант, Эстер Марковна (в замужестве Надежда Улановская; 1903—1986) — советская разведчица-нелегал и переводчик.

Примечания